Il rapporto Pelican  – romanzo di John Grisham del 1992
Il rapporto Pelican  – film del 1993 diretto da Alan J. Pakula